Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2758 (XXVI) «Восстановление законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединённых Наций» была принята 25 октября 1971 года. В соответствии с этой Резолюцией, право представительства Китая перешло от  Республики Китай к  Китайской Народной Республике, включая место постоянного члена Совета Безопасности ООН.

После гражданской войны 1949 года Республика Китай сохранила контроль только над Тайванем, тогда как остальная территория Китая стала Китайской Народной Республикой (основана 1 октября 1949 года).

Голосование

Ссылки 
 Текст Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/2758 (XXVI)
 Стенограмма заседания Генеральной Ассамблеи ООН 25 октября 1971 года в 15:00

Тайвань
Китайская Народная Республика
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН